Вон — прізвище, яке походить з різних мов:

Британське прізвище 

Вон () — британське прізвище валлійського походження, що походить від  «малий». Застарілі транскрипції — Воган, Воен.

Відомі носії 

 Вон Альберта (1904—1992) — американська актриса німого кіно.
 Вон Біллі (1919—1991) — американський співак і музикант, аранжувальник, диригент естрадного оркестру.
 Браян К. Вон (нар. 1976 — американський автор сюжетів коміксів і сценарист,
 Вон Валентина (нар. 1983) — американська порноактриса.
 Вон Вінс (Vaughn, нар. 1970) — американський актор, продюсер і сценарист.
 Вон (Воган) Грег (нар. 1973) — американський кіноактор.
 Вон Джеймс Вон (нар. 1988) — англійський футболіст.
 Вон Джиммі (нар. 1951) — американський блюз-рок гітарист і співак.
 Воун Девід (нар. 1983) — валлійський футболіст.
 Вон Жак (нар. 1975) — американський баскетболіст і тренер.
 Вон Контесс (нар. 1978) — американська актриса і співачка.
 Вон Метью (нар. 1971) — британський кінорежисер, продюсер, сценарист, актор.
 Вон Пітер (1923—2016) — англійський кіноактор.
 Вон Ральф (1918—1998) — американський баскетболіст.
 Вон Роберт (Vaughn, 1932—2016) — американський актор.
 Вон Ронні (нар. 1944) — відомий бразильський співак і телеведучий.
 Сара Вон (1924—1990) — американська джазова співачка.
 Вон Стіві Рей (1954—1990) — американський блюз-рок-гітарист.
 Вон Френк (1902—1959) — американський футболіст, крайній захисник.
 Вон Френсіс Джон (1877—1935) — католицький прелат, єпископ Меневіі.

Див. також 
 Вон (корейське прізвище)

Примітки